Shark ("squalo" in inglese) può riferirsi a:

Cinema
 Quattro bastardi per un posto all'inferno (Shark!) – film del 1969 diretto da Samuel Fuller
Shark - Rosso nell'oceano – film del 1984 diretto da Lamberto Bava
 Shark 3D (Bait) – film del 2012 diretto da Kimble Rendall
 Shark - Il primo squalo (The Meg) – film del 2018 diretto da Jon Turteltaub

Televisione
Shark - Giustizia a tutti i costi – serie televisiva statunitense del 2006

Altro
 Shark Energy Drink – bevanda energetica simile alla più famosa Red Bull, prodotta in Thailandia da "Osotspa Co. Ltd".
 Shark – personaggio DC Comics
 Shark – gioco da tavolo pubblicato da Ravensburger
 S.Ha.R.K. – Soft Hard Real-Time Kernel, sistema operativo real-time modulare
 S.H.A.R.K. – algoritmo di cifratura a blocchi identificato come il predecessore del Rijndael, più conosciuto come l'Advanced Encryption Standard
Shark – nella vela, è un tipo di barca a chiglia
Amy Shark – cantante australiana
Lord Shark – serie a fumetti
 The Shark – uno dei soprannomi del wrestler John Tenta, divenuto famoso con un altro alias, Earthquake
Shark Helmets – azienda francese produttrice di caschi per moto

Pagine correlate 
Sharks